Кубилис () — фамилия. 

Известные носители:

 Кубилис, Иосиф Иосифович (1878—1917) — литовский общественный деятель, депутат.
 Кубилис, Янис Логинович (1923) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.